Forestilling om det tyvende århundrede er en dansk roman fra 1988 skrevet af den danske forfatter Peter Høeg. Bogen vandt Peter Høeg Weekendavisens litteraturpris. Romanen er skrevet i en genre der minder om latinamerikansk magisk realisme, med bl.a. Gabriel Garcia Marquez som forbillede.

Temaer 
Romanen berører temaer som: penge, tid, underholdning og tro.

Stamtræ 

Bøger af Peter Høeg
Litteratur i 1988